Da Hai или Большая рыба и Бегония ( да хай; букв. «океан» или «открытое море») — анимационный фильм режиссёра Лян Сюань и продюсеров Цуй Бэйбэй, Марка Байерса и Чэнь Личжи. Премьера фильма в Китае состоялась 3 июля 2016 года, с общей продолжительностью 100 минут.

Короткая версия мультфильма была продемонстрирована в Сеуле, Южной Корее в 2010 году на анимационном фестивале и получила приз за лучшую анимацию в виде крупной денежной премии от корейского правительства.

Трейлер, выпущенный в интернете, также стал объектом внимания интернет-сообщества за свою качественную прорисовку, которую даже сравнили с работами Хаяо Миядзаки, учитывая слабый уровень развития китайской анимации.

Название фильма имеет иероглифы, которые используются как в китайском, так и в японском языках.

В России фильм лицензирован Capella Film под названием «По ту сторону океана».

Сюжет 
Обитатели мифической земли, похожие на духов, знают смертных очень хорошо. Они несут ответственность за человеческие желания и эмоции, за смену сезонов года, погоду и течение времени.

Героиня фильма — девушка по имени Юна (в китайской версии Чунь) является духом. Ей недавно исполнилось шестнадцать лет, и теперь ей, по традиции, предстоит принять форму дельфина и отправиться в путешествие на семь дней к населённой части моря, чтобы увидеть человеческий мир. В последний день своего путешествия Юна попадает в шторм и запутывается в рыболовных сетях. 

Юноша из мира людей увидел это и решился помочь дельфину. Он освобождает Юну-дельфина из сетей, а сам героически погибает в морской пучине.

Девушка возвращается обратно домой, но не находя себе места из-за чувства вины, решает во что бы то ни стало найти умершую душу спасшего ее юноши и вернуть его в мир людей...пусть даже ценой собственной жизни.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 В базах данных

 Рецензии
 Рецензия  на сайте Anime News Network
 Рецензия  на сайте film.ru
 Рецензия  на сайте Российская газета
 Рецензия  на сайте Коммерсантъ

Фантастические мультфильмы
Мультфильмы 2015 года
Полнометражные мультфильмы Китая
Фильмы Китая 2015 года